Пайне - місто в Німеччині.
 Пайне - район в Німеччині.
 Пайне - місто і комуна в Чилі.